Harlington – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Harlington – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Harlington – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)